Porotrichodendron är ett släkte av bladmossor. Porotrichodendron ingår i familjen Lembophyllaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Porotrichodendron